Osoby o tym nazwisku:
 Jean Hengen – rzymskokatolicki biskup 
 Thomas Hengen – niemiecki piłkarz